In Nederland:
 Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 De afdeling sociale zaken van een Nederlandse gemeente die onder meer delen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning uitvoert.